Каролидес (; собственно Георг Карлсперк, , ; 1569—1612) — чешский поэт, композитор, правовед, гуманист.

Учился и преподавал в Карловом университете. Состоял при дворе императора Рудольфа II, в 1596 году был удостоен звания Poeta Laureatus.

Написал: «Jonas propheta» (Прага, 1587), «Liber Epigrammatum» (Прага, 1595), «Epigrammatum libri III» (1601), «Historia imperatorum» (1612).

Также сочинял духовную музыку.

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1579 году
Умершие в 1612 году
Немецкие гуманисты